Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2015 – zawody o tytuł mistrza Europy w bobslejach odbywały się między 30 stycznia a 1 lutego 2015 roku w francuskim La Plagne. Na mistrzostwach rozegrano trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Mistrzostwa Europy rozgrywano po raz 49. Mistrzostwa rozegrano w ramach zawodów Pucharu Świata w bobslejach 2014/2015.

Wyniki

Dwójka mężczyzn

Dwójka kobiet

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 

2015 w bobslejach
2015 we Francji
Mistrzostwa Europy w bobslejach
Zawody sportowe we Francji